Driekoningenavond (toneelstuk), een romantische komedie van William Shakespeare

 Films gebaseerd op het toneelstuk
 Twelfth Night (film uit 1910), een Amerikaanse stomme film
 Twelfth Night (film uit 1933), een Amerikaanse korte film en de oudste nog bestaande film geregisseerd door Orson Welles
 Twelfth Night (film uit 1966), een Australische tv-film
 Twelfth Night (film uit 1970), een Britse tv-film
 Twelfth Night (film uit 1980), een Britse tv-film
 Twelfth Night (film uit 1986), een Australische film
 Twelfth Night (film uit 1988), een Britse tv-film
 Twelfth Night (film uit 1996), een Amerikaans-Brits-Ierse film
 Twelfth Night (film uit 2018), een Britse tv-film

 Overig
 Twelfth Night (band), een Engelse progressieve-rockband
 Twelfth Night Theatre, een theater in Brisbane